Хроники Сумеречных Охотников () — это серия книг и рассказов молодежного фэнтези, написанных американской писательницей Кассандрой Клэр совместно с другими писателями. Хроники рассказывают о сверхъестественном конфликте между Сумеречными Охотниками, группой могущественных гибридов людей и ангелов, и жителей Нижнего Мира, сообщества мифических существ, и их борьбе с демонами.

Книги написанные Кассандрой Клэр 
 Орудия Смерти — основная серия саги про Сумеречных охотников.

 Город Костей — 2007 г.
 Город Праха — 2008 г.
 Город Стекла — 2009 г.
 Город Падших Ангелов — 2011 г.
 Город Потерянных Душ — 2012 г.
 Город Небесного Огня. Часть 1 — 2014 г.
 Город Небесного Огня. Часть 2 — 2014 г.

 Адские Механизмы — серия книг, предшествует событиям до «Орудия Смерти»

 Механический Ангел — 2010 г.
 Механический Принц — 2011 г.
 Механическая Принцесса — 2013 г.

 Последние Часы — продолжение серии книг «Адские механизмы»

 Цепь из Золота — 2020 г.
 Цепь из Железа — 2021 г.
 Цепь из Шипов — должна выйти в 2022 г.

 Темные Искусства — продолжение первых серий книг «Орудия Смерти», «Адские Механизмы» и «Последние Часы»

 Леди Полночь — 2016 г.
 Лорд Теней — 2017 г.
 Королева Воздуха и Тьмы — 2018 г.

 Злые Силы — ожидается, информации пока нет, заключительная серия книг

Книги написанные Кассандрой Клэр совместно с другими писателями 
 Древние Проклятия — серия книг про отношения Магнусе Бейна и Алека Лайтвуда

 Красные Свитки Магии — 2019 г.
 Потерянная Белая Книга — 2020 г.
 Черный Том Мертвых — ожидается

 Хроники Бейна — (2013 — 2014 г.) — серия рассказов про Магнуса Бейна

 Что на самом деле произошло в Перу
 Сбежавшая Королева
 Вампиры, Лепешки, и Эдмунд Эрондейл
 Полночный Наследник
 Восстание Отеля Дюморт
 Спасение Рафаэля Сантьяго
 Падение Отеля Дюморт
 Что купить Сумеречному Охотнику, у которого есть все (и с которым ты все равно официально не встречаешься)
 Последняя битва Института Нью-Йорка
 Путь настоящей любви (и первых свиданий)
 Автоответчик Магнуса Бейна
 Галерея

 Хроники Академии Сумеречных Охотников — 2015 г. — сборник рассказов про Саймона Льюиса

 Добро Пожаловать в Академию Сумеречных Охотников
 Потерянный Эрондейл
 Дьявол из Уайтчепела
 Среди призраков
 Зло, которое мы любим
 Принцы и пажи
 Горечь на языке
 Испытание огнем
 Тьма несчастья
 Ангелы сходят дважды

 Призраки Сумеречного Базара — (2018—2019 г.) — серия рассказов про Джем Карстэйрс

 Сын рассвета
 Отбрасывая длинные тени
 Всякая изящная вещица
 Осознавая утрату
 Любовь останется в живых
 Злые
 Через кровь, через пламя
 Земля, которую я потерял
 Потерянный мир
 Навсегда падшие

 Кодекс Сумеречных Охотников — 2013 г. — путеводитель по хроникам
 История выдающихся Сумеречных Охотников и обитателей Нижнего Мира — 2017 г. — описание персонажей хроник

Экранизации 
 Орудия Смерти: Город Костей — 2013 г. — экранизация книги «Город костей»
 Сумеречные Охотники: Орудия Смерти — (2016 — 2019 г.) — сериал по вселенной серии книг «Орудия смерти», 3 сезона.

Фэнтезийные книжные серии